Der DFB-Pokal der Frauen 1995 wurde vom FSV Frankfurt gewonnen. Für den FSV war es der vierte Pokalsieg. Im Finale wurde der TSV Siegen mit 3:1 geschlagen. Beide Halbfinalspiele wurden erst im Elfmeterschießen entschieden.

Teilnehmer 
Für den DFB-Pokal haben sich folgende Mannschaften qualifiziert:

Übersicht 
Die jeweils oben genannte Mannschaft hatte Heimrecht. Fett geschriebene Mannschaften zogen in die nächste Runde ein. Zahlen in Klammern kennzeichnen die Tore im Elfmeterschießen.

1 Sieg nach Verlängerung2 Sieg im Elfmeterschießen

1. Runde 
Gespielt wurde am 27. und 28. August 1994.

|}

2. Runde 
Gespielt wurde am 22. und 23. Oktober 1994.

|}

Achtelfinale 
Gespielt wurde am 13. November 1994.

|}

Viertelfinale 
Gespielt wurde am 11. und 18. Dezember 1994.

|}

Halbfinale 
Gespielt wurde am 12. Februar 1995.

|}

Finale

Literatur 
 Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 2: Bundesliga & Co. 1963 bis heute. 1. Liga, 2. Liga, DDR Oberliga. Zahlen, Bilder, Geschichten. AGON Sportverlag, Kassel 1997, ISBN 3-89609-113-1, S. 247.

1994
Fußballsaison 1994/95